Seznam korpusov z zaporedno številko 88.

Seznam 
 Pehotni
 88. strelski korpus (ZSSR)
 88. korpus (Wehrmacht)

Glej tudi